Brachthäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Brachthäuser (* 1975), deutscher Bibliothekar und Sachbuchautor
 Rudolf Brachthäuser (1921–2016), deutscher Fußballspieler
 Wunibald Maria Brachthäuser (1910–1999), deutscher Geistlicher und Dominikaner